Facultad de Matemática o Facultad de Matemáticas puede estar referido a los siguientes artículos de Wikipedia:

 Facultad de Matemática, Universidad de El Salvador, en El Salvador.
 Facultad de Matemática, Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.
 Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina.

 Facultad de Matemáticas, Universidad de La Laguna (ULL), en España.
 Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile (UC o PUC), en Chile.
 Facultad de Matemáticas y Estadística, Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), en España.